Роберто Мадразо Пинтадо има више значења:

 Роберто Мадразо Пинтадо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Роберто Мадразо Пинтадо (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику